Labor in latino significa "lavoro", "fatica" e in tale accezione si usa in espressioni quali labor limae, labor omnia vincit ("la fatica vince ogni cosa") ecc. Il termine può riferirsi inoltre a:

Geografia
La Labor – comune del dipartimento di Ocotepeque, in Honduras

Persone
Josef Labor (1842-1924) – pianista, organista e compositore boemo
Livio Labor (1918-1999) – politico, giornalista e sindacalista italiano
Marcello Labor (1890-1954) – letterato, scrittore e medico italiano

Altro
La Labor – comune del dipartimento di Ocotepeque, Honduras
Labor Comics – casa editrice italiana del passato
Labor Day – festività nazionale federale degli Stati Uniti d'America
Labor Days – album del rapper statunitense Aesop Rock
Labor Pains (Incinta o... quasi) – film televisivo del 2009 diretto da Lara Shapiro